Colin Viljoen – ex calciatore inglese
 Constand Laubscher Viljoen – politico e generale sudafricano
 Marais Viljoen – politico sudafricano
 Sunette Viljoen – giavellottista sudafricana